

Postacie 
 Anita Borg – amerykańska informatyczka
 Arne Borg – szwedzki pływak
 Björn Borg – szwedzki tenisista
 Isak Borg – profesor z filmu Tam, gdzie rosną poziomki
 Joseph Borg – maltański dyplomata
 René Borg – francuski reżyser (Biały delfin Um)

Pozostałe 
 borg → kredyt
 Borg – rasa z filmu Star Trek
 Borg – miejscowość w południowo-zachodniej Islandii
 The Borg Collective – przymierze klanów zaprzyjaźnionych
 Borg – japońska marka wysokiej klasy amatorskich teleskopów astronomicznych
 Borg – system zarządzania klastrami komputerowymi opracowany przez Google
 Borg - bardzo długi pozachromosomalny łańcuch DNA